Malaise (franz. für „Unbehagen“, „Unwohlsein“) steht für:

 den Familiennamen folgender Personen:
 Ferdinand von Malaisé (1806–1892), bayerischer Generalmajor und Erzieher von König Ludwig III.
 Karl von Malaisé (1868–1946), deutscher Generalmajor
 René Malaise (1892–1978), schwedischer Entomologe und Reiseschriftsteller

 Malaise (auch Maleizen), den französischen Name eines Ortsteils der belgischen Stadt Overijse

 in der Medizin das allgemeine Krankheitsgefühl, welches als Prodrom vielen Infektionskrankheiten vorangeht.

Siehe auch:
 Malaise-Falle